Ко́ун ():
 Коун, Роберт (1957—2016) — четырёхзвёздный генерал армии США.
 Парлоу-Коун, Синди (род. 1978) — американская футболистка, футбольный тренер и спортивный функционер.
 Коун, Эдуард (1917—2004) — американский композитор и музыкальный педагог.

См. также 
 Маккаслин, Джейсон (род. 1980), более известный как «Коун» — бас-гитарист и бэк-вокалист канадской панк-рок-группы Sum 41.
 USS Cone (DD-866)